Devon (megye) – megye Anglia délnyugati részében
 Devon (időszak) – földtörténeti időszak a paleozoikumban (416 millió év – 360 millió évvel ezelőtt)
 Devon-sziget – sziget Kanada Nunavut tartományában
 Devon Aoki – amerikai modell (1982. New York –)